Man'ha Garreau-Dombasle (nata Germaine Massenet) – scrittrice e traduttrice francese
 Juliette de La Genière (nata Massenet) – archeologa francese
 André Joseph Emmanuel Massenet – generale francese, nipote di Jules Massenet
 Jules Massenet – compositore, pianista e organista francese
 Festival di Massenet – festival musicale francese
 18381 Massenet – asteroide della fascia principale